Boselaphini — триба оленеподібних ссавців з родини бикових.

Склад 
Boselaphini
 Boselaphus
 †Elachistoceras
 †Duboisia
 †Dystychoceras
 †Eotragus
 †Kipsigicerus
 †Mesembriportax
 †Miotragocerus
 †Pachyportax
 †Perimia
 †Phronetragus
 †Pliodorcas
 †Plioportax
 †Proboselaphus
 †Protragocerus
 †Ruticeros
 †Samokeros
 †Selenoportax
 †Sivaportax
 †Sivoreas
 †Strogulognathus
 Tetracerus
 †Tragoportax
 †Tragoreas

Примітки 

Триби ссавців